Селище міського типу:
 Дніпровське — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
Села:
 Дніпровське — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Дніпровське — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Дніпровське — Миколаївська область, Очаківський район
 Дніпровське — Чернігівська область, Чернігівський район
Селище:
 Дніпровське — Херсонська область, Білозерський район